Fischerbrunnen heißen Brunnen und Quellen:

Brunnen:
 Fischerbrunnen (Belgrad), serbisch Фонтана Рибар u. ä., Springbrunnen im Park Kalemegdan von Belgrad, Serbien
 Fischerbrunnen (Berlin-Lichtenberg), Brinnen an der Ecke Frankfurter Allee/Möllendorffstraße, Berlin
 Fischerbrunnen (Berlin-Treptow), denkmalgeschützter Brunnen beim Rathaus Treptow, Berlin
 Fischerbrunnen (München), Brunnen am Nikolaiplatz in Schwabing, München; siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabing#N

Quelle:
 Fischerbrunnen (Erms), Quelle eines linken Seitenbachs der Erms im Gebiet des Stadtteils Sirchingen, Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg